ozon (O3), een chemische stof
 O-3 (Turkije), een autosnelweg in Turkije.
 Een aantal ringwegen in Denemarken, zie O3 (Denemarken)
 USS O-3, een Amerikaanse onderzeeboot